Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Australian Open 2023 des Dameneinzel. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 12. Januar 2023 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

2023
Dameneinzel (Qualifikation)